, expression anglaise signifiant « Je serai là », est le titre de plusieurs chansons :

 I'll Be There, chanson des Jackson 5 sortie en 1970 ;
 I'll Be There,  chanson du chanteur franco-arménien Charles Aznavour sortie en 1983.
 I'll Be There,  chanson du groupe de rock britannique Escape Club sortie en 1991.
 I'll Be There, chanson du groupe japonais AAA sortie en 2015 ;
 , chanson de la chanteuse britannique Jess Glynne sortie en 2018.

Voir aussi